Kvaløya bedeutet allgemein:
 norwegisch für „Walinsel“

Kvaløya ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Kvaløya, Insel in der Kommune Tromsø in der norwegischen Provinz (Fylke) Troms og Finnmark
 Kvaløya (Austevoll), Insel in der Kommune Austevoll in der norwegischen Provinz Vestland
 Kvaløya (Bømlo), Insel in der Kommune Bømlo in der norwegischen Provinz Vestland
 Kvaløya (Flatanger), Insel in der Kommune Flatanger in der norwegischen Provinz Trøndelag
 Kvaløya (Frøya), Insel in der Kommune Frøya in der norwegischen Provinz Trøndelag
 Kvaløya (Grimstad), Insel in der Kommune Grimstad in der norwegischen Provinz Agder
 Kvaløya (Hammerfest), Insel in der Kommune Hammerfest in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Kvaløya (Harstad), Insel in der Kommune Harstad in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Kvaløya (Karmøy), Insel in der Kommune Karmøy in der norwegischen Provinz Rogaland
 Kvaløya (Molde), Insel in der Kommune Molde in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal
 Kvaløya (Nærøysund), Insel in der Kommune Nærøysund in der norwegischen Provinz Trøndelag
 Kvaløya (Sømna), Insel in der Kommune Sømna in der norwegischen Provinz Nordland
 Kvaløya (Steigen), Insel in der Kommune Steigen in der norwegischen Provinz Nordland
 Kvaløya (Vikna), Insel in der Kommune Vikna in der norwegischen Provinz Trøndelag

Siehe auch:
 Walinsel
 Whale Island